Hieronder een overzicht van alle landen en alle spelers die hebben deelgenomen aan het Europees kampioenschap voetbal 2004 in Portugal.

Groep A

Griekenland

Portugal

Rusland

Spanje

Groep B

Kroatië

Engeland

Frankrijk

Zwitserland

Groep C

Bulgarije

Denemarken

Italië

Zweden

Groep D

Tsjechië

Duitsland

Letland

Nederland

Zie ook 
 Nederland op het Europees kampioenschap voetbal 2004

selecties